Ferdinand V dit le Catholique (1452-1516), roi de Castille et León sous le nom de Ferdinand V de Castille de 1474 à 1504, roi d'Aragon sous le nom de Ferdinand II d'Aragon de 1479 à 1516 et roi de Naples et de Sicile sous le nom de Ferdinand III de Naples de 1479 à 1516
Ferdinand V (1793-1875), empereur d'Autriche sous le nom de Ferdinand I d'Autriche,  roi de Hongrie et de Bohême sous le nom de Ferdinand V de 1835 à 1848

Ferdinand 05